Името Асен Попов носят:

 Асен Попов (1895 – 1976), български художник-сценограф
 Асен Попов (1925 – 2008), български скулптор